Richard Long – artista britannico
 Richard Long – attore statunitense